Čížkovice bezeichnet in Tschechien

Čížkovice (Tschischkowitz), Gemeinde im Okres Litoměřice
 Čížkovice 1.díl (Tschischkowitz 1. Anteil), Ortsteil von Maršovice u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Čížkovice 2.díl (Tschischkowitz 2. Anteil), Ortslage von Pěnčín u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou